L’histoire de la Moldavie concerne cinq espaces-temps reliés :
 pour la période antérieure à 1859 : l’histoire de la Principauté de Moldavie ;
 pour la période postérieure à 1859 en Moldavie occidentale (8 județe roumains sur la rive droite du Prut) : l’histoire de la Roumanie ;
 pour la période allant de 1812 à 1918 en Moldavie orientale (sur la rive gauche du Prut) : l’histoire de la Bessarabie et de la première république moldave ;
 pour la période postérieure à 1924 en URSS : l’histoire de la République de Moldavie ;
 pour la période postérieure à 1940 en Bucovine du nord, dans l’arrondissement de Hertsa et au Bugeac : l’histoire de l'Ukraine.

Annexes

Articles connexes 
 Culture de Cucuteni-Trypillia
 Préhistoire de l'Europe du Sud-Est
 Chronologie des Balkans, Histoire des Balkans (rubriques), Anciens pays des Balkans
 Histoire de la Transnistrie